Die Dame mit der Maske – cortometraggio del 1913 diretto da Alfred Halm, Eugen Illés
Die Dame mit der Maske – film del 1916 diretto da Arzén von Cserépy, Conrad Wiene
Die Dame mit der Maske – film del 1928 diretto da Wilhelm Thiele